Dwa światy (ang. Spellbinder) – młodzieżowy serial science fiction produkcji australijsko-polskiej
 Dwa światy (ang. Hardcore) – film Paula Schradera z 1979 roku
 Dwa światy (ang. 10 Items or Less) – amerykański film z 2006 roku
 Dwa światy (dun. To verdener) – duński film z 2008 roku
 "Dwa światy" – czasopismo wydawane przez Hermana Charlesa Carpentera
 Dwa światy – program typu reality show

 Zobacz też
 Two Worlds – komputerowa gra fabularna